Amerikai Egyesült Államok
 Reston (Florida)
 Reston (Oregon)
 Reston (Virginia)
 Egyesült Királyság
 Reston (Berwickshire)
 Reston (Lincolnshire)
 Kanada
 Reston (Manitoba)